A barvinok (ukránul: барвінок, oroszul: барвинок) a meténg, vagy télizöld ukrán és orosz neve. A szó az alábbi jelentésekre utalhat még:

Települések Ukrajnában
Barvinok, falu a Volinyi területének Lucki járásában
Barvinok, falu a Dnyipropetrovszki terület Krinicski járásában
Barvinok, falu a Dnyipropetrovszki terület Szolonei járásában
Barvinok, falu a Herszoni terület Bilozerkai járásában
Barvinok, falu a Cserkaszi terület Zvenihorodkai járásában
Börvinges (ukrán nevén: Barvinok), falu Kárpátalja Ungvári járásában

Személyek
Hanna Barvinok (1828–1911), ukrán költő, valódi neve Olekszandra Mihajlivna Bilozerszka
Ivan Barvinok, 17. századi ukrán kozák, Barvinkove város alapítója
Volodimir Ivanovics Barvinok (1879–1943), ukrán történész,